O Limón Fútbol Club é um clube de futebol costarriquenho com sede em Limón (Costa Rica). A equipe compete na Campeonato Costa-Riquenho de Futebol.

Possui uma das equipes femininas mais antigas da Costa Rica.

História 
O clube foi fundado em 2009.

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 2009
Limón (Costa Rica)